Nazwiska:
 Harriet Hunt – angielska szachistka
 Helen Hunt – amerykańska aktorka
 Mark Hunt – nowozelandzki kick-boxer, zawodnik MMA
 William Holman Hunt – malarz angielski, prerafaelita
Miejscowości w USA:
 Hunt – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
Gminy w USA:
 Hunt (ang. Hunt Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hunt (ang. Hunt County) – w stanie Teksas